Alfonso Ordóñez, noto come Alfonso IV di León– re di León dal 925 al 931
 Anderson Ordóñez – calciatore ecuadoriano
 Bartolomé Ordóñez – scultore spagnolo
 Bermudo Ordóñez, noto come Bermudo II di León –  re di Galizia dal 982 e re di León dal 984 al 999
 Carlos García-Ordóñez – cestista cubano
 Ebelio Ordóñez – ex calciatore ecuadoriano
 Eduardo Ordóñez – calciatore e allenatore di calcio portoricano
 García Ordóñez – militare spagnolo
 Jaime Ordóñez – attore spagnolo
 Johana Ordóñez – marciatrice ecuadoriana
 José Batlle y Ordóñez – politico uruguaiano
 Juan Francisco Ordóñez – geologo spagnolo
 Lucas Ordóñez – pilota automobilistico spagnolo
 Raúl García-Ordóñez – cestista cubano
 Salvador Ordóñez Delgado – geologo spagnolo
 Sancho Ordóñez – re di Galizia dal 926 al 929
 Saúl Ordóñez – mezzofondista spagnolo